Мондви́ль; Мондевиль ():

 Мондвиль — французская коммуна в департаменте Кальвадос.
 Мондвиль — французская коммуна в департаменте Эсон.

Фамилия 
 Мондевиль, Анри де (Henri de Mondeville; ок. 1260—1320) — французский королевский хирург, отец французской хирургии.